Het seizoen 2002/2003 van de Nederlandse Eredivisie voetbal was het 47ste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald.  PSV wist het kampioenschap binnen te slepen met één punt voorsprong op Ajax. Het lukte NAC en N.E.C. om op de laatste speeldag Roda JC af te troeven, waardoor beide clubs zich plaatsten voor Europees voetbal.

De Eredivisie heette dit jaar voor het eerst Holland Casino Eredivisie.

Het kampioenschap 
Voor Ajax was de opdracht duidelijk: de ploeg moest de titel van 2002 prolongeren. Ondanks een sterk seizoen en een grote hoeveelheid doelpunten (met 96 goals was Ajax dit seizoen het meest productief) ging het kampioenschap uiteindelijk toch naar PSV, met een veel scorende Mateja Kezman (goed voor 35 doelpunten) in de gelederen.

Het duurde uiteindelijk tot de allerlaatste speeldag voordat PSV zich officieel landskampioen mocht noemen. Met een voorsprong van drie punten wist de club dat het aan een gelijkspel tegen FC Groningen genoeg had. Met die gedachte in het achterhoofd werd het dan ook een enigszins saaie wedstrijd. Dit mede omdat FC Groningen op zijn beurt met 1 punt de nacompetitie zou ontlopen. De eindstand is dan ook 0-0. Hoewel dat Ajax in eigen huis met 3-0 van sc Heerenveen weet te winnen, zorgt dit ervoor dat het kampioenschap naar Eindhoven gaat.

Europees voetbal 
Ook de strijd om de overige tickets voor Europees voetbal blijft tot op de laatste dag spannend. Lange tijd leek Roda JC een plaats in het UEFA Cup-toernooi binnen te halen, maar daar komt in de 34e speelronde verandering in. De concurrenten NAC (dat door vijf overwinningen op rij een ongekende opmars maakte) en N.E.C. winnen beide hun wedstrijden tegen respectievelijk RBC Roosendaal (1-2 winst voor NAC) en RKC Waalwijk (0-1 winst voor NEC) en eindigen daarmee op de vierde en vijfde plaats.

Het laatste Europese ticket gaat naar FC Utrecht dat, ondanks de achtste plaats op de ranglijst, de KNVB beker weet te winnen ten koste van Feyenoord. De finale wordt overtuigend gewonnen met 4-1.

Degradatie 
Niet alleen in de bovenste regionen gaat het er heftig aan toe. Ook in de strijd tegen degradatie worden er heftige gevechten uitgevochten. Uiteindelijk delft De Graafschap het onderspit. De ploeg eindigt op de laatste plaats en degradeert rechtstreeks naar de eerste divisie. Excelsior en FC Zwolle moeten deelnemen aan de nacompetitie. FC Zwolle weet zich daarin veilig te spelen, terwijl Excelsior na 1 seizoen op het hoogste niveau alweer een stapje terug moet doen.

Ten koste van De Graafschap en Excelsior lukt het ADO Den Haag (kampioenschap eerste divisie) en FC Volendam (winst in de nacompetitie) promotie af te dwingen.

Eindstand

Legenda

Uitslagen 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Statistieken

Topscorers

Toeschouwers 
Naar de 306 wedstrijden in de reguliere competitie kwamen totaal 4.978.743 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 16.270 per wedstrijd.

Scheidsrechters

PSV Eindhoven

Prijzen 
 Talent van het Jaar: Arjen Robben

Externe links 
 Officiële website eredivisie
 Site van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond

Eredivisie (mannenvoetbal)
Nederlands voetbalseizoen 2002/03